Exact peut désigner dans différents domaines :

Mathématiques 
 Catégorie exacte
 Différentielle exacte
 Foncteur exact
 Problème de la couverture exacte
 Suite exacte
 Table de lignes trigonométriques exactes
 en statistiques Test exact de Fisher

Informatique 
 Exact Audio Copy

Jeu vidéo 
 Exact ancien nom du studio de développement interne Sugar & Rockets de SCE Japan Studio

« sciences exactes »  
 voir Liste des sciences exactes
 Académie royale des sciences exactes, physiques et naturelles
 École supérieure des sciences exactes et appliquées de Bongor (au Tchad)
 The Exact Sciences in Antiquity, livre d'Otto E. Neugebauer
 Exactitude de mesure
 Exact Sciences, entreprise américaine spécialisée dans la détection du cancer.